Die Landtagswahl im Volksstaat Hessen 1921 war die zweite Wahl im Volksstaat Hessen zum Landtag des Volksstaates Hessen. Sie fand am 27. November 1921 statt und führte zu einer Bestätigung der Regierungskoalition bei deutlichen Verlusten der SPD und DDP.

Ausgangssituation 
Die Wahl zur Verfassungsgebenden Versammlung des Volksstaates Hessen 1919 wurde durch die SPD gewonnen. In der Folge wurde das Kabinett Ulrich II gewählt, eine Regierung in der Zusammensetzung der Weimarer Koalition. Der erste Landtag des Volksstaates Hessen beschloss die Hessische Verfassung vom 12. Dezember 1919, die im dritten Abschnitt die Wahl und Kompetenzen des Landtags regelte. Mit dem Landtagswahlgesetz vom 16. März 1921 und der Landtagswahlordnung vom 14. Juni 1921 wurden die rechtlichen Grundlagen für die Landtagswahl geschaffen. Danach bestand der Landtag aus 70 Mitgliedern, die in freien, gleichen, direkten und geheimen Wahlen im Verhältniswahlrecht für drei Jahre gewählt wurden.

Zum Zeitpunkt der Wahl bestand die Alliierte Rheinlandbesetzung fort. Die Wahlen in der Provinz Rheinhessen fanden daher im besetzten Gebiet statt. Prägend für die wirtschaftliche Situation war die Deutsche Inflation 1914 bis 1923. Bei der Reichstagswahl 1920 hatte die Weimarer Koalition ihre Mehrheit verloren. Die SPD hatte nach links zu USPD und KPD verloren, die DDP nach rechts. Die Wahlergebnisse in Hessen bei dieser Wahl zeigten die gleiche Entwicklung.

Wahlergebnis 

Für die gewählten Abgeordneten siehe die Liste der Mitglieder des Landtages (Volksstaat Hessen) (2. Wahlperiode).

Es ergaben sich folgende Ergebnisse der Wahlen auf Provinzebene

 Hessischer Bauernbund und Rheinhessische Landesliste

Aufgrund der Verteilung der Konfessionen hatte das Zentrum seine Parteihochburg eindeutig in Rheinhessen, in Oberhessen dominierte der HBB.

Es ergaben sich folgende Ergebnisse der Wahlen auf Kreisebene

Folgen 
Das Kabinett Ulrich II blieb im Wesentlichen im Amt, auch wenn die Regierungsmehrheit von 57 auf 42 (von 70) Abgeordneten verringert wurde. Vorangegangen war eine intensive politische Diskussion, da das Zentrum zunächst einmal darauf bestanden hatte, die Koalition um die DVP zu erweitern. Dies stieß bei den Sozialdemokraten auf Ablehnung. Nachdem die Zentrum-Fraktion sich mehrheitlich für die Fortsetzung der alten Koalition entschieden hatte, kam es am 20. Dezember 1921 zur Wiederwahl von Carl Ulrich.

Literatur 
 Eckhart G. Franz: Parlament im Kampf um die Demokratie: Der Landtag des Volksstaates Hessen 1919–1933, 1991, ISBN 3884430270, S. 43, 187–300.
 Mitteilungen der hessischen Zentralstelle für die Landesstatistik, Nr. 10, November 1921, S. 154 ff.

Einzelnachweise 

Hessen
1921
Landtag des Volksstaates Hessen